Геннадий Вавилов:
 Вавилов, Геннадий Алексеевич (род. 1932) — карельский композитор, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Республики Карелия.
 Вавилов, Геннадий Сергеевич (1923—1942) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина.